bagietka – rodzaj pieczywa
 bagietka – przyrząd laboratoryjny